Beholder signifie « observateur » en anglais.

 Beholder et le nom original du tyrannœil dans l'univers de Donjons et Dragons.
 Beholder est un jeu vidéo sorti en 2016.
 Beholder 2 est sa suite, sortie en 2018.
 Beholder est une jument de course née en 2010.

Voir aussi